Александр Александрович Сурков () — ,

Сотрудничество с  Федерацией WSKF (World Shotokan Karate-do Federation) с 2005 года по настоящее время.  5 дан Шотокан каратэ-до WSKF (World Shotokan Karate-do Federation), 3 дан WKC (World Karate Confederation). Опыт работы : Шеф инструктор Федерации каратэ-до WSKF Кыргызстана 2006-2018 г. , Генеральный секретарь Национальной федерации каратэ-до Кыргызстана 2010 г., старший тренер Национальной федерации каратэ-до Кыргызстана 2008-2010 г., Создатель и руководитель клуба Шотокан каратэ-до WSKF "ИРБИС",  Россия, с 2018 по настоящее время.  С 2012 ПО 2016 год был депутатом городского Кенеша(городская Дума). г. Кара-Балта.
Александр Александрович Сурков  участвовал в семинарах повышения квалификации у таких  ведущих японских мастеров как  Хирокадзу Канадзава, 10 дан, Япония, Хитоши Кассуя, 9 дан, Япония, Сэнсей Манабу Мураками, 7-й дан, Япония,      Синдзи Танака (7-Дан), Япония.

Биография 
Заниматься каратэ  начал в 1988 году, в Кыргызской Республике, г. Кара-Балта, в секции Военно патриотического объединения "Родина" под эгидой ветеранов Афганистана.   Выступать на соревнованиях начал в 1990 году . По сегодняшний день действующий спортсмен. C 2005 года тренируется под руководством шеф инструктора WSKF Хитоши Кассуя 9 дан, Япония. 

1993 Черный пояс 1 дан Национальная Федерация Узбекистана

1996 Черный пояс 1 дан Национальная Федерация Казахстана

2000 Мастер спорта Кыргызской Республики

2000 Черный пояс 2 дан Национальная Федерация Кыргызстана

2007 Черный пояс 3 дан World Karate Confederation

2008 Черный пояс 3 дан World Shotokan Karate-do Federation

2010 Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса по каратэ-до

2015 Черный пояс 4 дан World Shotokan Karate-do Federation

2019 Черный пояс 5 дан World Shotokan Karate-do Federation

Двукратный Чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, победитель командного  кубка мира, серебряный и бронзовый призер кубка мира, двукратный чемпион Европы, серебряный призёр Европы, трехкратный бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный и двукратный бронзовый призёр Кубка Европы, пятикратный чемпион Азии, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата Азии, чемпион Кубка Евро Азии, серебряный призёр Кубка Евро Азии, многократный чемпион республики Кыргызстан и Кубка Кыргызстана, многократный чемпион Республики Казахстан Шотокан, трехкратный чемпиона России по Шотокан каратэ-до. 

Сурков Александр  выступал, выигрывал и становился призером практически во всех популярных федерациях каратэ-до в мире, таких  как WKF, WSF, WKC, WKO, WSKF, WSKU, WFSKA, WGKF,SKDUN, SKIF,JSKF,IKU.

Достижения 
 

 

Спортсмены Киргизии
Каратисты
Персоналии:Кара-Балта